Rathkea är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Brandt 1837. Rathkea ingår i familjen Rathkeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Rathkea